Nettmann ist der Familienname folgender Personen:

Hans Konrad Nettmann (* 1948), deutscher Biologe
Wilhelm Nettmann (1914–1984), Direktor des Märkischen Museums in Witten